I когорта кантабров () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Данное подразделение было сформировано из испанского народа кантабров. Точное время создания когорты неизвестно, но, предположительно, это произошло во времена правления императора Нерона, когда проводилась парфянская кампании Корбулона. Целью формирования когорты была замена войск, которые были отправлены на восток с дунайской границы. При Веспасиане она стояла лагерем в крепости Ад Аквы в провинции Мёзия, что засвидетельствовано в военном дипломе от 7 февраля 78 года. Подразделение, по всей видимости, участвовало в дакийских войнах Домициана, понесло крупные потери и, возможно, объединено с II когортой кантабров. Известно имя одного префекта когорты и одного солдата.

Литература 

 Sabino Perea Yébenes, «De cohortibus cantabrorum et de vexillis et cantabris», CuPAUAM 36, 2010, pp. 67-93.
 J.M. Roldán Hervás. Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España Antigua, Salamanca, 1974. ISBN 978-84-600-6015-4.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима